Die Divizia Națională 1998/99 war die achte Saison der höchsten moldauischen Spielklasse im Männerfußball. Die Saison begann am 11. Juli 1998 und endete am 13. Juni 1999. Vom 12. November 1998 bis 2. April 1999 ruhte der Spielbetrieb (Winterpause).

Meister wurde zum siebenten Mal Zimbru Chișinău.

Modus 
Die zehn Mannschaften spielten zunächst an 18 Spieltagen jeweils zweimal gegeneinander. Anschließend qualifizierten sich die fünf bestplatzierten Vereine für die Meisterrunde, in der in einer weiteren Doppelrunde neben der Meisterschaft auch die internationalen Startplätze ausgespielt wurden. Die weiteren fünf Vereine spielten ebenfalls in einer Doppelrunde in der Abstiegsrunde gegen den Abstieg in die zweitklassige Divizia A. Der Tabellenletzte stieg direkt ab, während der Vorletzte in der Relegation gegen den Abstieg spielte.

Mannschaften

Vorrunde

Tabelle

Kreuztabelle

Meisterrunde 
Die gegeneinander erzielten Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Abstiegsrunde 
Die gegeneinander erzielten Ergebnisse aus der Vorrunde wurden mit eingerechnet

Relegation 
Am 13. und 19. Juni 1999 sollten die Relegationsspiele zwischen Unisport Chișinău, dem Neunten der Divizia Națională und Migdal Carahasani, dem Vierten der Divizia A stattfinden. Da Migdal nicht antrat blieb Unisport in der obersten Klasse.

Weblinks 
 Moldova 1998/99 auf rsssf.com (englisch)
 Ergebnisse und Tabelle wildstat.com

Einzelnachweise 

199899
Fußballsaison 1998/99